Deliver Us from Evil eller Fräls oss ifrån ondo refererar till den åttonde textraden i Herrens bön. Det kan syfta på:

 Deliver Us from Evil (musikalbum) – ett musikalbum från 1982 av hårdrocksgruppen Budgie 
 Fräls oss ifrån ondo (dokumentärfilm) – en amerikansk dokumentärfilm från 2006 i regi av Amy Berg, originaltitel: Deliver Us from Evil
 Fräls oss ifrån ondo (film) – en dansk film från 2009 i regi av Ole Bornedal, originaltitel: Fri os fra det onde
 Deliver Us from Evil (film) – en amerikansk film från 2014 i regi av Scott Derrickson